Scriba peut faire référence à : 

 Serranus scriba, le serran écriture, un poisson benthique de mer Méditerranée proche du mérou ;
 Julius Scriba (1848–1905), médecin allemand ;
 Scribe dans l'Égypte antique (du latin scriba, de scribere, écrire) ;
 Christoph Scriba (1929-2013), historien des mathématiques allemand ;
 la revue Scriba ;
 Scriba, villa américaine dans l’État de New York.